Парный турнир среди юношей на Открытом чемпионате Франции по теннису разыгрывается с 1981 года.

Финалы турнира

Ссылки 
 Список финалов на сайте ITF

Победители Открытого чемпионата Франции по теннису
Международные турниры